Čukovec je lahko:
 Čukovec, Ludbreg (Hrvaška)
 Čukovec, Prelog (Hrvaška)